L'abréviation FT peut désigner :
en français
 France Télécom, l'opérateur historique du téléphone en France ;
 fructidor (Ft), l'un des 12 mois du calendrier républicain ;
 facteur de transcription, en biologie, une protéine nécessaire à l'initiation ou à la régulation de la transcription de l'ADN ;
 front travailliste, un ancien parti politique gaulliste de gauche ;
 Forfait  (FT); sur les bordereaux de prix 
 fiche technique ;
 francs-tireurs ;
 Forint hongrois (Ft), la monnaie hongroise ;
 Fairy Tail, manga shōnen de Hiro Mashima ;
 Ferritine (Ft), une protéine permettant le stockage du fer au sein des cellules ;
 char FT, un véhicule blindé de la Première Guerre mondiale.
en anglais
 , un journal britannique ;
  ou  (ft), une unité de longueur anglo-saxonne appelée pied en français (  =  ) ;
  (ft.), utilisé au générique des films pour indiquer la présence d'un acteur, sur les pochettes d'albums de musique pour indiquer la présence d'un musicien, etc ;
 , une discipline de tir sur cible avec des armes à air comprimé ;
 , un standard décrivant la transition rapide d'un point d'accès Wi-Fi à un autre.